Картер Рауни (род. 10 мая 1989 года) — канадский хоккеист, игрок немецкого хоккейного клуба «Лёвен Франкфурт». Ранее в НХЛ выступал за такие клубы, как Питсбург Пингвинз, Анахайм Дакс и Детройт Ред Уингз.

Игровая карьера 
Рауни играл в юношеский хоккей за команду Grande Prairie Storm Молодежной хоккейной лиги Альберты (AJHL).

Не будучи выбранным ни в одном драфте НХЛ, Рауни учился в Университете Северной Дакоты, где специализировался на управленческих финансах. Он играл в студенческий хоккей за хоккейную команду Северной Дакоты в Западной студенческой хоккейной ассоциации (WCHA) с 2009 по 2013 год. В 2010-11 и 2011—2012 годах Рауни был включен в академическую команду All-WCHA.

9 апреля 2013 года Рауни подписал пробный контракт с «Абботсфорд Хит» Американской хоккейной лиги (АХЛ). 3 октября 2013 года Рауни подписал контракт АХЛ с «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». 24 июля 2014 года он повторно подписал с Уилкс-Барре / Скрэнтон еще один годичный контракт с АХЛ.

9 марта 2016 года, после трех сезонов игры за «Уилкс-Барре/Скрэнтон» и «Уилинг Нейлерз» из ECHL, Рауни подписал свой первый контракт с НХЛ, двухлетний двусторонний контракт с «Питтсбург Пингвинз» со средней годовой стоимостью 612 500 долларов США. Он был назван игроком месяца АХЛ в марте 2016 года, набрав 17 очков в 12 играх за Уилкс-Барре/Скрэнтон.

Рауни дебютировал в НХЛ 31 января 2017 года в игре «Питтсбурга» против «Нэшвилл Предаторз». 4 февраля Рауни набрал свое первое очко в НХЛ, отдав голевую передачу Крису Летангу в ворота «Сент-Луис Блюз». 17 марта 2017 года Рауни забил свой первый гол в НХЛ против вратаря «Нью-Джерси Девилз» Кита Кинкейда в победе «Пингвинз» со счетом (6:4).

11 июня 2017 года, после победы над «Нэшвиллом» со счетом (2:0), Рауни выиграл свой первый Кубок Стэнли с «Пингвинз».

2 июля 2018 года в качестве свободного агента, подписал трехлетний контракт с «Анахаймом». В первые два сезона за «Уток» Рауни записал свои самые продуктивные сезоны на уровне НХЛ, набрав рекордные 20 очков в сезоне 2018-19, а затем 19 очков в сезоне 2019-20. Вступая в последний год своего контакта с «Утками», Рауни из-за травмы провел всего 19 игр в сокращенном сезоне 2020-21, сделав 6 передач.

2 сентября 2021 года Роуни, будучи свободным агентом, подписал годичный контракт на 825000 долларов с «Детройт Ред Уингз».

По окончании сезона, став свободным агентом уехал в Германию, где в сентябре 2022 года подписал однолетний контракт с клубом «Ловен Франкфурт».

Личная жизнь 
В августе 2016 года Рауни женился на Даниэль Лютцен, бывшей волейболистке из Северной Дакоты. Их первый ребенок — Андерс, родился 14 мая 2017 года.

Игровая статистика

Клубная 
И — игры, Г — голы, П — передачи, О — очки, Ш — штрафные минуты.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Родившиеся в Альберте
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»